Луитпольд Карл Иосиф Вильгельм Людвиг (; , Вюрцбургская резиденция — , Мюнхен) — принц-регент Баварии с 10 июня 1886 года, третий сын короля Людвига I и брат короля Максимилиана II, представитель династии Виттельсбахов. Фактически являлся правителем Баварии во время царствования сыновей Максимилиана II — Людвига II и Отто I. Его сын стал последним королём Баварии — Людвигом III. Баварский генерал-фельдцейхмейстер со званием генерал-фельдмаршала (30 марта 1876).

Биография 
Предполагалось, что Луитпольд и его потомки унаследуют греческий трон, который занимал его брат Оттон. Однако греческий закон требовал от претендента на престол перехода в православие, а Луитпольд не желал этого делать. В 1862 году Оттон был свергнут. Он завещал свои права на престол брату, однако Луитпольд никогда не вспоминал об этом.

Луитпольд принимал участие во Франко-прусской войне.

Регентство 

В 1886 году Луитпольд стал регентом своего душевнобольного племянника Людвига II и остался регентом и после смерти последнего по причине душевной болезни короля Отто I. Таинственная смерть Людвига II способствовала появлению слухов о том, что за этим стоит Луитпольд, однако благодаря своим личным качествам он стал одним из самых популярных правителей Баварии. Одним из его первых действий в новом статусе стало открытие для публики 1 августа 1886 года нескольких дворцов Людвига II.

Годы регентства Луитпольда были отмечены огромной художественной и культурной активностью в Баварии, где они известны как  или . Бавария процветала при либеральном правительстве, а Мюнхен превратился в культурный центр Европы. Томас Манн в новелле «Gladius Dei» (1902) писал об этом периоде «Мюнхен сиявший».

В честь Луитпольда множество улиц в баварских городах называются Prinzregentenstraße или Luitpoldstraße. Его имя носят многие учреждения культуры, включая Prinzregententheater в Мюнхене и Luitpoldarena и Luitpoldhalle в Нюрнберге. Существует даже особое кулинарное блюдо — «Торт принц-регента» () — многослойный пирог со сливками и шоколадом, названный в его честь.

Надо заметить, что во время регентства Луитпольда отношения между баварцами и пруссаками находились на точке замерзания из-за проводимой Бисмарком в Пруссии антикатолической компании «Культуркампф». Также Баварию не вполне устраивало стратегическое лидерство Пруссии в империи. 10 октября 1870 года награждён российским  орденом Святого Георгия 4 степени.

Луитпольд похоронен в Мюнхене в церкви Театинеркирхе.

Семья 
Луитпольд был женат на эрц-герцогине Августе Фердинанде Австрийской, второй дочери великого герцога Тосканы Леопольда II. У супругов родилось четверо детей:
 Людвиг (1845—1921), последний король Баварии
 Леопольд (1846—1930)
 Тереза (1850—1925), путешественница и писательница. Автор путевых заметок: «Reiseeindrücke und Skizzen aus Russland» (Штутгарт, 1885 — панегирик русскому правительству и строю; «Ueber den Polarkreis» (Лейпциг, 1889); «Meine Reise in den brasilischen Tropen» (Берлин, 1897)
 Арнульф (1852—1907) — супруга — Тереза Лихтенштейнская (1850—1937), один сын;

В настоящее время главой дома Виттельсбахов является праправнук Луитпольда и правнук Людвига III Франц (с 1996 года).

Предки

Примечания

Ссылки 
 

Принцы Баварии
Регенты
Участники Франко-прусской войны
Умершие от бронхита
Почётные любители Императорской Академии художеств